Die Football League Third Division 1928/29 war die neunte Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Bradford City und Charlton Athletic ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1929/30 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Port Vale und Clapton Orient die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste nur der AFC Ashington sportlich absteigen. Für Ashington wurde York City in die dritte Liga aufgenommen. Die restlichen zuunterst platzierten Südklubs Exeter City und FC Gillingham sowie im Norden Hartlepools United erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1929/30 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1928-29 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1928/29
Fußballsaison 1928/29